|-
| 78501 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78502 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78503 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78504 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78505 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78506 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78507 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78508 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78509 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78510 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78511 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78512 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78513 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78514 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78515 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78516 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78517 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78518 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78519 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78520 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78521 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78522 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78523 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78524 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78525 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78526 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78527 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78528 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78529 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78530 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78531 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78532 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78533 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78534 - || || 6 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78535 - || || 6 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78536 - || || 7 de setembre, 2002 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 78537 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78538 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78539 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78540 - || || 7 de setembre, 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 78541 - || || 2 de setembre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 78542 - || || 9 de setembre, 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 78543 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78544 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78545 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78546 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78547 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78548 - || || 9 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78549 - || || 9 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78550 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78551 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78552 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78553 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78554 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78555 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78556 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78557 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78558 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78559 - || || 14 de setembre, 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 78560 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78561 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78562 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78563 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78564 - || || 13 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78565 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78566 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78567 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78568 - || || 13 de setembre, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 78569 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78570 - || || 12 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78571 - || || 13 de setembre, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 78572 - || || 15 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78573 - || || 13 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78574 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78575 - || || 13 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78576 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78577 JPL || || 10 de setembre, 2002 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 78578 Donpettit || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 78579 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78580 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78581 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78582 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78583 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78584 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78585 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78586 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78587 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78588 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78589 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78590 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78591 - || || 27 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78592 - || || 27 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78593 - || || 27 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78594 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78595 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78596 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78597 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78598 - || || 28 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78599 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78600 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
8